Giarda ist der Familienname folgender Personen:
 Cristoforo Giarda (1595–1649), italienischer römisch-katholischer Bischof
 Luigi Stefano Giarda (1868–1952), italienischer Komponist, Cellist und Musikpädagoge
 Mino Giarda  (* 1928), italienischer Filmschaffender

Siehe auch:
 Giardia intestinalis